Familie Schimek – film del 1935 diretto da E.W. Emo
Familie Schimek – film del 1957 diretto da Georg Jacoby
Familie Schimek – film tv del 1966 diretto da Otto Tausig